Гемералопия может означать:

 Ночная слепота, «куриная слепота» — снижение зрения в сумерках, синоним понятия никталопия,
 Дневная слепота — снижение зрения при ярком освещении.